Az 1956-os női kosárlabda-Európa-bajnokságnak Csehszlovákiában, Prága adott otthont 1956. június 2. és június 10. között. A kontinensbajnokságon 16 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, története során negyedszer. A magyar csapat ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek a 9–16. helyért mérkőzhettek. A középdöntőben a továbbjutott csapatok két újabb csoportot alkottak és újabb körmérkőzéseket játszottak. A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

A 9–16. helyért

A csoport

B csoport

Középdöntő

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1956
Kosarlabda